Correggio (stad), een gemeente in de Italiaanse provincie Reggio Emilia
Antonio da Correggio, een Italiaanse kunstschilder